Яков Григорьевич Брянский (Брянской) (, Санкт-Петербург, Российская империя — , там же) — русский актёр, муж актрисы Анны Матвеевны Брянской, отец мемуаристки А. Я. Панаевой.

Биография 
Из небогатой семьи чиновника Григорьева. О его молодых годах мало что известно. Из брандмейстерских детей 1 мая 1807 года поступил в Государственную Адмиралтейств-коллегию канцеляристом, откуда был уволен 11 августа 1811 года регистратором.
Беспредельное стремление и рвение к театру вскоре взяла свое. Учился у А. А. Шаховского в «Молодой труппе», игравшей в Кушелевском театре. Дебютировал на петербургской сцене в 1811 году. Играл преимущественно в трагедиях: Отелло, Яго, Шейлок, Франц Моор; Танкред («Танкред» Вольтера), Филипп («Дон Карлос» Ф. Шиллера); Миллер («Коварство и любовь» Ф. Шиллера), Уголино («Уголино» Полевого), Квазимодо («Эсмеральда» по В. Гюго) и др.

По смерти А. С. Яковлева в 1817 году, исполнял главные роли трагического репертуара. Брянский был одним из последних актёров школы русского классицизма. А. С. Пушкин писал:

С 1820 года В. А. Каратыгин начал заменять его в ролях трагического репертуара, и Брянский перешёл на роли резонёров. В 1830-х гг. был занят по преимуществу в романтических драмах и мелодрамах.

Брянский часто выполнял обязанности режиссёра, донося до актёров замысел автора и характер персонажей. В 1831 году, в свой бенефис, Брянский первым осуществил постановку «Горе от ума» А. С. Грибоедова, исполнил роль Горича. В 1832 году исполнил роль Сальери в трагедии «Моцарт и Сальери» А. С. Пушкина. В 1833 году перевёл трагедию Шекспира «Ричард III» («Жизнь и смерть Ричарда III»).

Преподавал в Петербургском театральном училище (1828—1837).

Умер неожиданно для всех от холеры 20 февраля 1853 года. Был похоронен на Митрофаниевском кладбище. В 1930-х годах захоронение было перенесено на Тихвинское кладбище.

Примечания

Литература 
 
 Некрасова Е. Яков Григорьевич Брянский // Артист. 1893. № 30. С. 71—84.

Ссылки 
 

Умершие от холеры
Перезахороненные с Митрофаниевского кладбища
Похороненные на Тихвинском кладбище